Кацвинкел може бити:

 Кацвинкел (Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Вулканајфел.
 Кацвинкел (Зиг), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Алтенкирхен.